To je seznam vseh gospodov in grofov Egmontskih ali Egmondskih. Do okrog leta 1400 so se imenovali Egmondski gospodje, ko pa so bili ob prelomu 15. stoletja povzdignjeni v grofe, so se sčasoma imenovali samo še Egmontski.

Gospodje Egmontski

Grofje Egmontski 

Preko Marije Klare Egmontske (poročene z Nikolo Pignatellijem) je naslov prišel v last hiše Pignatelli; ti so svojemu imenu dodali naziv (grof) Egmontski in tako je nastal rod Pignatelli-Egmontski ali Egmont-Pignatelli. Prokop Pignatelli, Gvido Feliks Pignatelli in Kazimir Pignatelli so imeli naziv comte d'Egmont.

Sklici 

Belgijski plemiči
Nizozemski plemiči